Thapsinillas est un genre de passereaux de la famille des Pycnonotidés.

Liste des espèces 
Selon  :
 Thapsinillas affinis (Hombron & Jacquinot, 1841) - Bulbul à queue d'or
 Thapsinillas affinis affinis (Hombron & Jacquinot, 1841)
 Thapsinillas affinis flavicaudus (Bonaparte, 1850)
 Thapsinillas longirostris (Wallace, 1863) - Bulbul des Sula
 Thapsinillas longirostris platenae (Blasius W, 1888)
 Thapsinillas longirostris aurea (Walden, 1872)
 Thapsinillas longirostris harterti (Stresemann, 1912)
 Thapsinillas longirostris longirostris (Wallace, 1863)
 Thapsinillas longirostris chloris (Finsch, 1867)
 Thapsinillas longirostris lucasi (Hartert, 1903)
 Thapsinillas mysticalis (Wallace, 1863) - Bulbul de Buru

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Pycnonotidae